Würschmitt ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Würschmitt (1788–1853), katholischer Priester und Bildhauer
 Bruno Würschmitt (1790–1851), katholischer Priester, Domkapitular und Naturwissenschaftler